Erwin van Wijngaarden (Berlijn, 8 augustus 1913 - Amsterdam, 25 april 1977) was een Nederlands voetballer.

Biografie 
Erwin van Wijngaarden was de zoon van Francois Adrianus van Wijngaarden en Naatje Engelsman. Hij trouwde op 5 oktober 1938 met Anna Marie Sewtz.

Hij speelde van 1932 tot 1949 bij AFC Ajax als linksbuiten. Van zijn debuut in het kampioenschap op 9 oktober 1932 tegen Xerxes tot zijn laatste wedstrijd op 30 januari 1949 tegen RCH speelde van Wijngaarden in totaal 163 wedstrijden en scoorde 73 doelpunten in het eerste elftal van Ajax.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van Ajax
 Lijst van topscorers van Ajax

Literatuur

Externe link 
 Statistieken op afc-ajax.info

Nederlands voetballer